Por el nombre de Manuel Collado podemos referirnos a diferentes directores de teatro españoles:

Manuel Collado Montes, actor español, padre del siguiente.
Manuel Collado Álvarez, actor, director, empresario y traductor nacido en 1921 y fallecido en 2009.
Manuel Collado Sillero, actor, productor y director nacido en 1944 y fallecido en 1992.